Devis oder Devís ist der Familienname folgender Personen:

 Pau Cebrián Devís (* 1979), spanischer Fußballschiedsrichterassistent
 Robert Devis (1933–2014), französischer Fußballspieler